А̀нджей Грабо̀вски (; роден на 15 март 1952 г. в Хшанов) е полски актьор, кабарист, стендапер и вокалист. Най-известен с ролята си на Фердинанд Кепски в сериала „Świat według Kiepskich“.

Биография 
През 1974 г. завършва Висшето училище по театър в Краков. Той дебютира по време на обучението си във филма „Odejścia, powroty“. Грабовски популярност дължи с ролята си на Фердинанд Кепски в сериала „Świat według Kiepskich“, излъчен от 1999 г. насам. Част е от журито в полското издание на „Денсинг старс“.

Личен живот 
Женен бил за актрисата Анна Томашевска и има с нея две дъщерии: Зузанна (1983) и Катажина (1991). През 2009 г. той отново се жени с Анита Крушевска.

Филмография

Филми

Телевизия

Дублиране

Албуми

Студийни албуми

Награди 
 Медал заслужен на култура Gloria Artis (2009)

Източници

Външни препратки 
  
  „Анджей Грабовски“ в Filmpolski
  „Анджей Грабовски“ в Filmweb  
  „Анджей Грабовски“  в Stopklatka  

Полски актьори и актриси